Eyal steht für:

 Eyal (Vorname), männlicher Vorname

EYAL steht für:
 Flugplatz Alytus, Litauen (ICAO-Code)

Abkürzung